Мысак () — украинская фамилия. Известные носители:

 Мысак, Пётр Матвеевич (род. 1971) — епископ Коломыйский, викарий Ивано-Франковской епархии.
 Мысак, Роман Михайлович (род. 1991) — украинский футболист, вратарь клуба «Рух» (Винники).